Caleb est un nom propre d'origine hébraïque qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
 Caleb est un prénom masculin, courant dans le monde anglophone.
 Caleb peut être aussi un patronyme.

Saint et personnages bibliques 
 Caleb est un personnage biblique israélite de la tribu de Juda ;
 Caleb, descendant du premier, est également un membre de la tribu de Juda ;
 Caleb ou Ella Asbeha ou Elesbaan, roi d'Aksoum en 558 ; saint chrétien fêté localement le 15 mai par l'Église catholique et le 24 octobre par les Églises orthodoxes.

Personnalités portant ce prénom 
 Caleb Carr est un auteur de romans et un historien militaire américain.
 Caleb Deschanel est un célèbre chef-opérateur de cinéma américain.
 Caleb Followill est le chanteur, songwriter et leader du groupe de rock américain Kings of Leon.
 Caleb Gindl est un joueur américain de baseball.
 Caleb Landry Jones est un acteur et musicien américain.
 Caleb Ralph est un joueur de rugby à XV néo-zélandais.
 Caleb Thielbar est un joueur américain de baseball.
 Caleb Ibrahim.

Personnages de fiction 
  est un roman de William Godwin (1794).
 Caleb est le nom d'un des personnages principaux d'À l'est d'Éden de John Steinbeck.
 Caleb, personnage du roman-fleuve Les Filles de Caleb d'Arlette Cousture.
 Caleb est le nom d'un personnage de la  série télévisée américaine Buffy contre les vampires.
 Caleb est un personnage fictif de la série de jeux vidéo Blood.
 Caleb est un personnage de la bande dessinée W.I.T.C.H..
 Caleb Applewhite est le nom d'un personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives.
 Caleb Nichol est le nom d'un personnage de la série télévisée américaine Newport Beach.
 Caleb est d'un personnage fictif de la série Pretty Little Liars.
 Caleb Koestler est le nom d'un personnage fictif du film américain Prédictions interprété par Chandler Canterbury.
 Caleb est le nom d'un personnage des livres de Raymond E. Feist.
 Caleb est le nom du personnage incarné par James Dean dans le film A l'est d'Eden d'Elia Kazan.
 Caleb est le nom du personnage interprété par Steven Strait dans Le Pacte du sang.
 Caleb est le nom d'un personnage de Flander's Company incarné par Ruddy Pomarede, réalisateur de la série.
 Caleb Swany est un personnage fictif de la série de bande dessinée Orbital (bande dessinée) de Serge Pellé et de Sylvain Runberg.
 Terry McCaleb est le nom d'un personnage incarné par Clint Eastwood dans le film Créance de sang, une adaptation du roman éponyme de Michael Connelly.
 Caleb est le nom d'un personnage fictif du roman L'Évangile selon Satan de Patrick graham.
 Caleb est le nom de l'enfant de William et Katherine dans le film The Witch.
 Caleb Stonewall est le nom de l'un des personnages de l'anime et du jeu vidéo Inazuma Eleven.
 Caleb est le prénom d'un personnage de la série américaine Roswell.
Caleb est le prénom d'un personnage dans le livre Divergente et dans le film où il est interprété par Ansel Elgort.

Musique 
 Caleb est le titre d'une chanson du groupe de power metal Sonata Arctica, extrait de l'album Unia, sorti en 2007.

Sources et références

Voir aussi 
 Calebassier, grand arbre tropical de la famille des Bignoniacées, originaire d'Amérique.
 Calebasse, ou gourde, plante herbacée annuelle de la famille des Cucurbitacées

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom américain